Seguin ou Séguin est un nom de famille du sud et de l'ouest de la France et un nom de lieu français et canadien.

Étymologie 
Seguin ou Séguin représente l’anthroponyme d'origine germanique  Sigwin, basé sur les éléments SIG « victoire » et WIN « ami » cf. Sigwin, évêque de Spire (Allemagne, ) et Sigwin, évêque de Cammin (Allemagne, )

Toponyme 

 Épineux-le-Seguin, commune de la Mayenne, en France ;
 île Seguin, île située sur la Seine, en France ;
 île à Seguin, île située sur la Vienne, en France ;
 Seguin, canton de l'Ontario, au Canada ;
 Seguin, ville du Texas, aux États-Unis.

Patronyme 

 Seguin de Badefol (1330-?), militaire qui s’illustra pendant la Guerre de Cent Ans ;
 Seguin de Lugny (-1262), évêque de Mâcon, en France ;
 Adrien Seguin (1926-2005), peintre français ;
 Albert Séguin (1891-1948), gymnaste français ;
 Alfred Séguin (1825-1912), journaliste, romancier et auteur dramatique français ;
 Antoine Séguin (1763-1833), magistrat, révolutionnaire et homme politique français ;
  ;
  ;
 Cédric Seguin (1973-), escrimeur français ;
 Damien Seguin (1979-), skipper français ;
 Édouard Séguin (1812-1880), médecin et pédagogue français, « l’instituteur des idiots » ;
 Fernand Seguin (1922-1988), canadien, vulgarisateur scientifique ;
 François Séguin, collectionneur de fossiles sud-américains du  ;
 Isabelle Seguin (1955-2012), éditrice française ;
 Jean-Pierre Seguin (1920-2014), bibliothécaire et historien de l'art français ;
 Jean-Pierre Séguin (1951-), peintre et photographe canadien ;
 Julianne Séguin (1996-), patineuse artistique canadienne ;
 Laurent Seguin (1883-1944), inventeur et industriel français ;
  ;
 Louise Séguin, première femme européenne explorateur en région antarctique ;
  ;
 Marie-Claire Séguin (1952-), auteure-compositeure-interprète québécoise, professeure de chant et d’interprétation ;
 Maurice Séguin (1918-1984), historien québécois ;
 Normand Séguin (1944-), érudit canadien ;
 Olivier Seguin (1927-), sculpteur, dessinateur et peintre ;
 Philippe Séguin (1943-2010), homme politique français ;
 Pierre Seguin, sculpteur Art Nouveau français ;
 Richard Séguin (1952-), auteur-compositeur-interprète, frère jumeau de Marie-Claire Séguin ;
 Richard Seguin (1772-1847), historien français ;
 Robert-Lionel Séguin (1920-1982) écrivain québécois ;
 Soledad Ruiz Seguín (1962-), syndicaliste et femme politique espagnole ;
 Wolfgang Seguin (1945-), footballeur international est-allemand ;
 Yves Séguin (1951-), avocat et homme politique canadien ;

patronymes composés
 Jean Alfred Gérard-Séguin (1805-1875), peintre et illustrateur français ;
 Sabine Erbès-Seguin, directrice de recherches, émérite au CNRS ;
 Yannick Nézet-Séguin (1975-), chef d'orchestre québécois.

Autre 
 La Chèvre de monsieur Seguin, nouvelle issue des Lettres de mon Moulin d'Alphonse Daudet, 1868 ;
 Séguin, duo musical québécois actif de 1971 à 1976.

Référence 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme